Верховский, Александр: Верховский, Александр Алексеевич (1867—1919) — офицер артиллерии, георгиевский кавалер.
 Верховский, Александр Васильевич (1895—1992) — советский и российский учёный.
 Верховский, Александр Григорьевич (род. 1956) — член Совета Федерации.
 Верховский, Александр Иванович (1886—1938) — российский военный деятель, генерал-майор.
 Верховский, Александр Маркович (род. 1962) — российский журналист и публицист, директор аналитического центра «Сова».
 Верховский, Александр Тимофеевич (1827—1882) — русский врач, полиглот; писатель на библейские темы.